Windward Islands steht für:

 Inseln über dem Winde, der Windrichtung zugewandte Inseln
 Windward Islands, Inselgruppe, Teil der Inseln über dem Winde (Antillen)

Siehe auch:
 Winair (Windward Islands Airways International), niederländische Fluggesellschaft mit Sitz auf Sint Maarten